Andrej Rovšek je osebno ime več znanih Slovencev:

 Andrej Rovšek (mlajši) (1864-1907), podobar in kipar
 Andrej Rovšek (starejši) (1836-1903), podobar